Az 1989-es Formula–1 világbajnokság ötödik futama az amerikai nagydíj volt.

Futam

Statisztikák
Vezető helyen:
 Ayrton Senna: 33 (1-33)
 Alain Prost: 39 (34-72)

Alain Prost 36. (R) győzelme, Ayrton Senna 34. (R) pole-pozíciója, 11. leggyorsabb köre.
 McLaren 74. győzelme.

Piercarlo Ghinzani 100. versenye.

Jegyzetek

Források  
Hivatalos Formula–1 honlap

További információk 
 

Amerikai Nagydij, 1989
Amerikai Formula–1 futamok